Lệ Thủy (huyện Lệ Thủy) é um distrito da província de Quang Binh, na região de Bac Trung Bo, no Vietnã. Este é um distrito rural. Võ Nguyên Giáp era nascido aqui. Distância até a capital de província (Dong Hoi): 40 km. A população estimada em 1998 era de 140.804 habitantes e sua área é de 1420,52 km², o que resulta numa densidade demográfica de 99,15 hab/km².

Localiza-se às margens do rio Kiến Giang.

Lệ Thủy é subdividido em 2 cidades (thị trấn) e em 26 comunas rurais (xã):
 Cidades: Kiến Giang e Nông Trường Lệ Ninh.
 Comunas rurais: Hồng Thuỷ, Ngư Hoà, Ngư Thuỷ, Thanh Thuỷ, Lộc Thuỷ, Hoa Thuỷ, Cam Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, An Thuỷ, Sơn Thuỷ, Ngân Thuỷ, Hải Thuỷ, Hưng Thuỷ, Tân Thuỷ, Xuân Thuỷ, Dương Thuỷ, Mai Thuỷ, Phú Thuỷ, Mỹ Thuỷ, Sen Thuỷ, Trường Thuỷ, Văn Thuỷ, Kim Thuỷ, Thái Thuỷ.

Quang Binh